El nombre Ramón Berenguer IV puede referirse a:
Ramón Berenguer IV de Barcelona (1113/1114–1162), llamado «el Santo», conde de Barcelona, Gerona, Osona, Cerdaña y príncipe en el Reino de Aragón;
Ramón Berenguer IV de Provenza (1158–1181), nacido Pedro de Aragón, conde de Provenza entre 1173 y su muerte.

pt:Ramón Berenguer IV